Claudio Acciari, fumettista italiano
Luciano Acciari, avvocato e dirigente sportivo italiano